Die Galleryfurniture.com Challenge 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. April 2000 in Atlanta stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Casablanca der Grand Prix Hassan II und in Estoril die Estoril Open gespielt, welche genau wie die Galleryfurniture.com Challenge zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Österreicher Stefan Koubek, der in diesem Jahr als Zweiter der Setzliste im Viertelfinale ausschied. Er schied gegen den an Position 8 gesetzten Australier Andrew Ilie, der letztlich das Turnier gewann. Ilie gab im Turnierverlauf nur einen Satz ab und schlug im Finale Jason Stoltenberg. Für ihn war es der zweite und letzte Titel in seiner Karriere.
Im Doppel waren Patrick Galbraith und Justin Gimelstob im Vorjahr erfolgreich. Sie verloren dieses Jahr im Halbfinale gegen die späteren Turniersieger Ellis Ferreira und Rick Leach, die das Turnier als Setzlistenerste wiederum ohne Satzverlust gewannen. Für Ferreira war es nach 1998 der 2. Titel in Atlanta und der 15. in seiner Karriere; Leach gewann seinen 40. Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 350.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Atlanta